Pepi – imię dwóch faraonów z VI dynastii.
 Pepi I
 Pepi II